Министерство юстиции () — правительственное ведомство Греции, осуществляющее руководство правовой и судебной системой страны. Оно было основано 26 января 1833 года во время нахождения на посту премьер-министра Греции Спиридоне Трикуписе, заменив государственный секретариат юстиции () в правительстве Каподистрии. 7 октября 2009 года переименовано в Министерство юстиции, прозрачности и прав человека (). 8 июля 2019 года министерству возвращено прежнее название. Действующим министром с 9 июля 2019 года является Костас Цьярас.

Список министров 
Министры юстиции
 1974 Папаконстантину Константинос
 1974 Икономопулос, Георгиос
 1974—1977 Стефанакис, Константинос
 1977 Янгас, Спиридон
 1977—1981 Стаматис, Георгиос
 1981 Рангас, Солон
 1981—1982 Александрис, Эфстатиос
 1982—1984 Мангакис, Георгиос-Александрос
 1984 Папандониу, Николаос
 1984—1985 Мангакис, Георгиос-Александрос
 1985 Кунугерис, Константинос
 1985 Папаиоанну, Мильтиадис
 1985—1986 Мангакис, Георгиос-Александрос
 1986—1987 Какламанис, Апостолос
 1987 Веривакис, Элефтериос
 1987—1988 Куцойоргас, Мениос
 1988—1989 Ротис, Василиос
 1989 Скуларикис, Яннис
 1989 Стаматис, Константинос
 1989 Кувелис, Фотис
 1989—1990 Стаматис, Константинос
 1990—1991 Канеллопулос, Атанасиос
 1991—1992 Папаконстантину, Михалис
 1992 Варвициотис, Иоаннис
 1992—1993 Бенаки-Псаруда, Анна
 1993 Плайянакос, Георгиос
 1993—1995 Кувелакис, Георгиос
 1995 Пепонис, Анастасиос
 1995—1996 Поттакис, Иоаннис
 1996 Венизелос, Евангелос
 1996 Фатурос, Арьирис
 1996—2000 Яннопулос, Евангелос
 2000 Гургуракис, Димитриос
 2000—2001 Статопулос, Михаил
 2001—2004 Пецальникос, Филиппос
 2004—2007 Папалигурас, Анастасиос
 2007—2009 Хатзигакис, Сотирис
 2009 Дендиас, Никос
 2019 —  Цьярас, Костас

Министры юстиции, и защиты прав человека
 2009—2011 Кастанидис, Харис
 2011—2012 Папаиоанну, Мильтиадис
 2012 Герарис, Христос
 2012—2013 Рупакиотис, Антонис
 2013—2015 Атанасиу, Хараламбос
 2015—2016 Параскевопулос, Никос
 2015 Папангелопулос, Димитриос
 2015—2016 Параскевопулос, Никос
 2016—2018 Кондонис, Ставрос
 2018—2019 Калогиру, Михалис

Ссылки